Лошань — назва низки населених пунктів, ймовірно, що воно похідне від слова лоша.

В Україні є топонім із схожою назвою:
 Лошани — річка, Львівська область, Дрогобицький район

В Білорусі є кілька населених пунктів із назвою (), що відповідає назві Лошани:
 Лошани — село, Гродненська область, Сморгонський район;
 Лошани — село, Мінська область, Мінський район;

Примітки